Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Dubai Tennis Championships 2016 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Rohan Bopanna a Daniel Nestor, jehož členové nestartovali společně. Bopanna vytvořil s rumunským deblistou Florinem Mergeou turnajové dvojky, aby v úvodním kole podlehli právě Nestorovi s Radkem Štěpánkem. Kanadsko-česká dvojice pak skončila ve čtvrtfinále na raketách polské formace Łukasz Kubot a Marcin Matkowski.

Vítězem čtyřhry se stal nenasazený italský pár Simone Bolelli a Andreas Seppi, který ve finále zdolal španělskou dvojici Feliciano López a Marc López po dramatickém průběhu 6–2, 3–6, až nejtěsnějším dvoubodovým rozdílem v supertiebreaku [14–12]. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 500 bodů.

Nasazení párů 
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (čtvrtfinále)
  Rohan Bopanna /  Florin Mergea (1. kolo)
  Vasek Pospisil /  Nenad Zimonjić (1. kolo)
  Henri Kontinen /  John Peers (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Dubai Tennis Championships 2016